van Daalen ist der Familienname folgender Personen:

 Constantijn van Daalen (1884–1931), niederländischer Turner 
 Dennis van Daalen De Jel, niederländische Badmintonspielerin
 Fritz van Daalen, deutscher Keramiker 

 Maria van Daalen (* 1950), niederländische Schriftstellerin 
 Rineke van Daalen (* 1947), niederländische Soziologin 

Van Daalen steht für:
 Van Daalen River, Fluss auf Neuguinea, Provinz Papua, Indonesien